Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Chocolade Jacques ploeg in 2006.

Teams

Tour Down Under
71.  Steven Caethoven 
72.  Glenn D'Hollander
73.  Frederik Willems 
74.  Wesley Van Der Linden 
75.  Kurt Hovelynck 
76.  Dimitri De Fauw 
77.  Serge Pauwels 
78.  Jens Renders

Ronde van de Algarve
15 februari–19 februari
171.  Niko Eeckhout  
172.  Koen Barbé 
173.  Serge Pauwels 
174.  Evert Verbist 
175.  Kurt Hovelynck 
176.  Wesley Van Der Linden
177.  Maarten Wynants 
178.  Benny De Schrooder

 Ronde van Oostenrijk3 juli–9 juli
101.  Benny De Schrooder 
102.  Pieter Ghyllebert 
103.  Serge Pauwels 
104.  Tom Stubbe 
 
106.  Frederik Veuchelen 
107.  Jens Renders 
108.  Maarten Wynants

2006
Wielerploeg in 2006